Simor András (1938) költő
Simor András (1954) közgazdász